Solovjov (, dle staršího přepisu Solovjev nebo Solověv) je rozšířené ruské příjmení.

 Anatolij Jakovlevič Solovjov (* 1948) – sovětský a ruský pilot a kosmonaut
 Leonid Vasiljevič Solovjov (1906–1962) – sovětský spisovatel a scenárista
 Pavel Alexandrovič Solovjov (1917–1996) – konstruktér leteckých motorů
 Sergej Solovjov – více osob téhož jména a příjmení
 Valerija Solovjovová (* 1992) – ruská tenistka
 Vladimir Solovjov (více osob)

Ruská příjmení